Saint-Nicolas-des-Bois puede referirse a: 

 Saint-Nicolas-des-Bois, comuna francesa situada en Mancha.
 Saint-Nicolas-des-Bois, comuna francesa situada en Orne.